Harta kan syfta på följande platser:

Polen 

 Harta (ort i Polen), Nedre Karpaternas vojvodskap, Powiat rzeszowski,

Ungern 

 Harta (ort i Ungern), Bács-Kiskun, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Ungernförgreningar